Ménard est un anthroponyme d'origine germanique, ancien nom de baptême devenu patronyme, très commun dans le sud et le sud-ouest de la France (actuels Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d'Azur). On retrouve aussi ce nom au Québec, ou la majorité de ses porteurs sont d’origines sud-françaises et/ou pyrénéennes, voire Andorranes.

Patronyme 

 Alexandre Ménard (1976-), entraîneur français de basket-ball ;
 André Ménard producteur de spectacles et directeur artistique canadien ;
  (1907-1988), gouverneur des Nouvelles-Hébrides, haut commissaire de l'Inde française et administrateur de Yanaon ;
 Charles Ménard (1861-1892), capitaine d'infanterie de marine, massacré à Séguéla, Soudan français ;
 Charles Armand Ménard (1869-1935), connu sous le pseudonyme Dranem, fantaisiste français ;
 Christian Ménard (1946-), homme politique français ;
 Claude Ménard (1574-1652), magistrat, puis prêtre catholique, et historien de l'Anjou ;
 Claude Ménard (1906-1980), athlète français spécialiste du saut en hauteur ;
 Coline Ménard (1988-), surfeuse française ;
 Dollard Ménard (1913-1997), militaire québécois ;
 Émilie Ménard (1981-), joueuse de basket handisport française ;
 Emmanuel Ménard, (1968-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Emmanuelle Ménard, née Emmanuelle Duverger (1968-), journaliste et femme politique française ;
 Jean Ménard (1930-1977), pédagogue, essayiste et poète québécois ;
 Jean-François Xavier de Ménard (1756-1831), général et homme politique français ;
 Jean-François Ménard (1948-), écrivain français, traducteur des séries Harry Potter et Artemis Fowl ;
 Jean-Marie François Ménard (°1877), général de brigade français ;
 Jennifer Ménard (1989- ), jet-skieuse, championne du monde 2014 ; 
 Joël Ménard (1940-), professeur de médecine français
 Joseph Ménard (1859-1911), député, rédacteur à La Croix, La Libre Parole  et L'Univers ;
 Julie Ménard (1974-), actrice québécoise ;
 Léon Ménard, (1706-1767), historien français ;
 Louis Ménard (1822-1901), écrivain et poète français ;
  Louis Ménard (1931-1978), ingénieur des Ponts et Chaussées, inventeur du pressiomètre ;
 Lysandre Ménard (1994-), musicienne et actrice québécoise ;
 Malika Ménard (1987-), Miss France 2010 ;
 Marie Viannye Ménard (1991-), reine de beauté haïtienne ;
 Martial Ménard (1951-2016), linguiste et éditeur breton ;
 Michel Ménard (1961-), homme politique français ;
 Nicolas-Hugues Ménard (1585-1644), bénédictin de Saint-Germain-des-Prés ;
 Olivier Ménard (1970-), journaliste sportif français ;
 Pauline Ménard-Dorian (1870-1941), femme de lettres ;
 
 Philippe Romain Ménard (1750-1810), général français de la Révolution et de l'Empire ;
 Raphaël Ménard (1974-), architecte et ingénieur français ;
 Réal Ménard (1962-), député fédéral de la circonscription de Hochelaga au Québec ;
 Rémi Ménard (1944-2002), saxophoniste canadien ;
 
 Robert Ménard (1953-), journaliste français, cofondateur de l'association française Reporters sans frontières ;
 Robert Ménard, réalisateur, producteur et scénariste québécois ;
 Roland Ménard (1923-2016), acteur français;
 Toussaint Yves Ménard (1846-1909) dit Saint-Yves Ménard, vétérinaire et docteur français participant à la production en série du vaccin contre la variole. 
 Serge Ménard (1941-), homme politique québécois ;
 Sylvie-Anne Ménard (1983-), dite Zviane, bédéiste et musicienne québécoise ;
 Victor Pierre Ménard (1857-ap.1937), peintre breton de paysage bretons et d'intérieurs (portrait d'Emile Lecuyer).

Toponyme et hydronyme 

 Rivière Ménard, affluent de la rivière Wawagosic coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada ;
 Bouillé-Ménard, commune française.

Autre 

 Marie Ménard, une variété de pommes

Patronyme français
Patronyme québécois